Jirō Horikoshi – ingegnere aeronautico giapponese
 Kōhei Horikoshi – fumettista giapponese
 Takatoshi Horikoshi, noto come Ichikawa Ebizō XI – attore giapponese
 Teizo Horikoshi – economista giapponese